Стефани Станчева (Stefanie Stantcheva; род. в Болгарии) — французский , специалист по налогообложению.
Доктор философии (2014), профессор Гарвардского университета.

Биография 
Окончила Кембриджский университет (бакалавр экономики, 2007). В 2008 году получила степень магистра экономики и финансов в Политехнической школе в Париже. В 2009 году получила ещё одну магистерскую степень по экономике — Master APE — в  и . В 2014 году в Массачусетском технологическом институте получила степень доктора философии по экономике.

В 2014—2016 гг. — младший научный сотрудник . C 2016 года ассистент-профессор, с 2017 года ассоциированный профессор, с 2018 года полный профессор экономики Гарвардского университета. С того же 2018 года член экономического совета при премьер-министре Франции . Также с 2018 года ассоциированный редактор Quarterly Journal of Economics и American Economic Review. Публиковалась в American Economic Review, Journal of Political Economy, The Review of Economic Studies, Journal of Public Economics.

Награды и отличия 
 Excellence in Refereeing Award, American Economic Review (2016, 2017)
  (2017)
 Стипендия Слоуна (2018)
 One of the eight best economists of the decade, The Economist (2018)
  (2019)
  (2020)

Примечания

Ссылки 
 https://scholar.harvard.edu/stantcheva/biocv
 https://voxdev.org/users/sstantcheva
 Марджори Энрикес Прочитать мысли людей // Финансы и развитие. 2022, сентябрь
 Стефани Станчева Опросы и эксперименты: как понять, что люди думают об экономике? Лекция Российской экономической школы

Доктора философии по экономике
Профессора Гарвардского университета
Стипендиаты Слоуна
Женщины-экономисты
Действительные члены Эконометрического общества
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института